Социал-демократический фронт (СДФ) () — главная оппозиционная политическая партия в англоязычной части Камеруна, возглавляемая Ни Джон Фру Нди. Была сформирована в 1990 году. Штаб-квартира расположена в городе Баменда, центре Северо-Западной провинции.

В 1989 году было решено преобразовать в нерелигиозную политическую партию Исследовательскую группу 89, аналитический центр по проблемам маргинализации англоязычного меньшинства. Официально партия была создана 26 мая 1990 года. Её лидером со дня основания является Ни Джон Фру Нди.

В октябре 1992 года лидер СДФ Ни Джон Фру Нди проиграл президентские выборы, после чего обвинил в своём поражении президента страны Поля Бийя. Также Ни Джон Фру Нди баллотировался на президентских выборах в 2004 году, получив 17,4 % голосов. На парламентских выборах 22 июля 2007 года партия получила в Камерунской национальной ассамблее 15 мест из 180.

Член Социнтерна. Молодёжная организация — Социал-демократический фронт — Молодёжный — входит в состав Международного союза молодых социалистов.

Ссылки 
Официальный сайт СДФ

Политические партии Камеруна
Социал-демократический фронт|Камерун
Социал-демократические партии
Социалистический интернационал